Infantilismus (z lat. infans, doslova nemluvně) označuje většinou různé vývojové poruchy, případně infantilní čili „dětinské“ jednání.

V lékařství 
 V dětském lékařství označuje infantilismus vývojovou poruchu, při níž se tělesný růst zastaví v dětském stádiu. To může být způsobeno různými nemocemi srdce, jater nebo poškozením mozku. Infantilismus je častým symptomem Turnerova syndromu („mongolismu“).

 Infantilizace označuje stavy dlouhodobě nemocných pacientů, odkázaných na péči jiných. Někteří pacienti to špatně snášejí a reagujíi podrážděním, depresí nebo naopak agresivním chováním.

V psychiatrii 
 Infantilismus je psychologicky definován jako bezuzdné, neukázněné emotivní chování, například vzdor, egocentrismus nebo naopak „imponující chování“ („vytahování“). Jedná se obvykle o různé formy sociální a/nebo emotivní nedospělosti, jež se může ovšem projevovat také jako „naučená bezmoc“.

 V sexuologii se infantilismem obvykle rozumí sklon dospělé osoby, představovat si v sexuálních fantaziích samu sebe jako dítě. Příčinou podle S. Freuda může být příliš časná (předpubertální) sexuální zkušenost. Infantilismus ale není pedofilie, sexuální zájem dospělého o dítě.

Ve filosofii 
Nizozemský filosof Johan Huizinga kritizuje moderního člověka, že se v mnoha ohledech chová jako dítě: vyhledává banální rozptýlení, senzace a masová představení, podkládá druhým špatné úmysly, je netrpělivý vůči jiným názorům; je vrtkavý, ale svéhlavě prosazuje svoji svobodu, kterou chápe jako naprostou volnost v jednání. Huizinga používá označení puerilismus.

Odkazy

Reference

Související články 
 Vývojová psychologie

Externí odkazy 
 Ottův slovník naučný, heslo Infantilismus
  „Infantilismus“ na stránkách Uni-Hamburg

Latinská slova a fráze
Vývojová psychologie